Le Cirque infernal est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Cirque infernal (Battle Circus), film de Richard Brooks réalisé en 1952 et sorti en salle en 1953.
 Le Cirque infernal, album de la série de bande dessinée Michel Vaillant.
 Le Cirque infernal, spectacle de cirque/comedie musicale réalisé par Danny Varanne